Kariaí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Karyés (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Karyés (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kariaí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Karyés (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Chios, 
 Kariaí (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Karyes (regionhuvudort i Grekland), Athos, 
 Karyés (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar